Kulovaná ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Kulovaná (* 1987), tschechische Schachmeisterin
 Lenka Kulovaná (* 1974), tschechische Eiskunstläuferin